Het seizoen 2001/02 van de zondag Hoofdklasse B ging van start op 2 september 2001, de laatste speelronde was op 12 mei 2002. De zondag Hoofdklasse B is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was JVC Cuijk, dat vorig seizoen kampioen werd.

Dit seizoen waren twee andere clubs in de Hoofdklasse B aanwezig ten opzichte van het voorgaande seizoen: VV Terneuzen en Wilhelmina '08. Beide waren gepromoveerd. VV Geldrop en OJC Rosmalen waren vorig seizoen gedegradeerd en daardoor dit seizoen niet meer aanwezig in de Hoofdklasse B.

Teams

Stand

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Nederlands competitievoetbal 2001/02